Катра́н тата́рский () — вид многолетних растений рода  семейства .

Распространение и экология 
Редкий южноевропейско-средиземноморский вид, произрастает в Австрии, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Турции.

На территории России встречается в южных лесостепных и степных районах и на севере луговых степей европейской части; в Западной Сибири, предгорьях Кавказа, Дагестане.

Растёт на степных участках, склонах, где приурочен к меловым и каменисто-известняковым обнажениям, редко в лесостепных районах.

Катран татарский внесён в Красную книгу Молдавии.

Ботаническое описание 

Многолетний сизо-зелёный кустарник, часто типа «перекати-поле».

Корень в верхней части утолщённый, мясистый.

Стебель почти до основания очень ветвистый, высотой 60—100 см.

Прикорневые листья большие, черешковые, глубоко двоякоперисторазделъные, с продолговатыми и линейно-продолговатыми зубчатыми долями, ланцетные, цельные.

Цветки белые. Соцветие большое, раскидистое, широкометельчатое. 

Плод — почти шаровидный голый стручок. Семена шаровидные, мелкие. 

Цветёт в апреле — мае. Плодоносит в июне — июле.

Растительное сырьё 
В семенах содержится жирное масло (до 14 %), в корнях много крахмала, сахаров, богатый набор витаминов — аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, рутин, а также минеральные соли.

Значение и применение 

Всё растение съедобно. По вкусовым и питательным качествам катран приближается к хрену. Корни широко используются в кулинарии в сыром и консервированном виде в различных соусах, салатах и при засолке огурцов; их применяют также для изготовления хрена столового. Кроме того, весной в пищу употребляют молодые отростки, мясистые побеги и листья как спаржу или салат; их маринуют и солят.

Молодые стебли катрана в Каменной степи и Воронежской области собирались населением мешками как овощ, который ели сырым и варили как капусту. Отвар корней считался укрепляющим для детей.

Жирное масло из семян пригодно для мыловарения. Его также употребляют в пищу, несмотря на горьковатый вкус, напоминающий вкус рыжикового масла.

Растение обладает фитонцидными свойствами.

Удовлетворительно поедается козами, овцами, крупно рогатым скотом. В сене поедается хорошо.

Таксономия 
Вид Катран татарский входит в род  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Капустные
Флора Евразии
Пряности
Пищевые растения
Красная книга Оренбургской области
Овощи